Este artigo refere-se aos eventos ocorridos no estado do Rio Grande do Norte durante a pandemia de COVID-19 no Brasil.

Histórico 
Em 12 de março de 2020, o primeiro caso do novo coronavírus no Estado foi confirmado em Natal. O paciente é uma mulher de 24 anos com histórico de viagem à Europa (França, Itália e Áustria).

Em 20 de março de 2020, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, determinou o fechamento de bares e restaurantes por cinco dias, além de templos religiosos, teatros, cinemas, academias, casas de recepções e loja maçônicas no estado até o dia 2 de abril.

Em 29 de março de 2020, o Rio Grande do Norte registrou a primeira morte pela COVID-19 em Mossoró. Se tratava de um homem de 61 anos, tinha histórico de diabetes. Ele não tinha histórico de viagem.

Em 31 de março de 2020, a prefeitura de Natal concluiu a instalação do hospital de campanha montado em prédio do antigo hotel para receber pacientes com quadro leves de COVID-19.

Em 31 de março de 2020, a secretarias estadual e municipal de saúde no Rio Grande do Norte e em Natal confirmaram a morte da então vítima mais jovem do novo coronavírus no Brasil.

Em 6 de abril de 2020, o Ministério da Saúde do Brasil afirmou que o Rio Grande do Norte foi considerado o sexto estado do país em incidência de novo coronavírus.

Estatísticas 
 Municípios mais afetados

Até 21 de maio de 2021

 
Pandemias ou epidemias em curso